

Architettura
 Fortezza della Brunella – fortificazione rinascimentale che si trova ad Aulla, in provincia di Massa Carrara

Botanica
 Brunella – pianta della famiglia Lamiaceae

Onomastica

 Brunella – variante femminile del nome proprio di persona italiano maschile Bruno

Persone
 Luigi Brunella – allenatore di calcio e calciatore italiano

Geografia
 Brunella – frazione di Torpè in provincia di Nuoro